Села:
 Чабанівка — Закарпатська область, Ужгородський район
 Чабанівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Чабанівка — Одеська область, Любашівський район
 Чабанівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район